Christiane hace referencia a varios artículos:

Personas
Christiane Dosne de Pasqualini, investigadora científica argentina especializada en medicina experimental en leucemia;
Christiane Desroches Noblecourt, egiptóloga francesa;
Christiane Endler, capitana de la selección nacional de fútbol femenino de Chile;

Además
 Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, película alemana de 1981;
 Christiane F. (banda sonora), de David Bowie;